Yā Banīy As-Saharā (en ) est l'hymne national du Sahara occidental depuis 1976.

Hymne en Arabe

Traduction en Espagnol 
¡O hijos del Sáhara! En el campo de batalla, ustedes son titulares de antorcha en el camino largo
Haga la revolución en nuestra nación y siga este camino por ella.
Corte la cabeza del invasor. Corte la cabeza del invasor.
O revolucionarios, la patria será gloriosa. Corte los estados en esta región.
Quite con la guerra las causas para la protesta y abandónelo; ninguna sumisión, ningún ceder.
Ningún agente, ningún invasor, ningún agente, ningún invasor.
Usted que pregunta sobre nosotros: somos estos que conducen la lucha de transformación.
Somos estos que rompen a aquel ídolo, somos estos que entienden la lección hermosa.
Somos la gente del camino; somos la gente del camino.
Somos estos que revelaron el camino contra la incursión, el que que quema encima de a los asaltantes.
Esto es la guerra para borrar al opresor y establecer el derecho de los trabajadores.
Somos la gente del camino; somos la gente del camino.
El levantamiento es para la gente y avanzará en las tierras árabes.
Esto producirá la unidad siempre en los corazones y establecerá la justicia y la democracia.
Cada siglo, cada generación, cada siglo, cada generación.

Traduction en français  
O fils du Sahara! Dans le champ de bataille, vous tenez la flamme long sur la route
Cliquez sur la révolution dans notre pays et suivez cette route pour elle.
Coupez la tête de l'envahisseur. Coupez la tête de l'envahisseur.
O révolutionnaires, la patrie sera glorieuse. Cour précise dans cette région.
Pour supprimer les causes de la guerre et d'abandonner la protestation, aucune présentation, aucun compromis.
Aucun agent, aucun envahisseur, aucun agent, aucun envahisseur.
Vous demander de nous: nous sommes ceux qui mènent la lutte pour la transformation.
Nous sommes ceux qui brisent l'idole, nous sommes ceux qui comprennent la belle leçon.
Nous sommes le peuple de la manière, sont les gens de la route.
Nous sommes ceux qui ont montré la voie contre l'incursion, dont il brûle les assaillants.
C'est la guerre pour effacer l'oppresseur et d'établir le droit des travailleurs.
Nous sommes le peuple de la manière, sont les gens de la route.
La révolution est pour le peuple et avancera dans les pays arabes.
Cela produira disque toujours dans les cœurs et établir la justice et la démocratie.
Chaque âge, chaque génération, chaque époque, chaque génération.

Références 

Sahara occidental
Hymne national